El término Río Frío puede hacer referencia:

Localidades 
 Río Frío, localidad de la provincia de Llanquihue (Chile);

Hidrografía 
En Argentina
 Río Frío, afluente del río Carrenleufú, en la provincia del Chubut (Argentina);

En Chile
 Río Frío, afluente del salar de Punta Negra;
 Río Frío, afluente del río Palena

En Costa Rica
 Río Frío, río ubicado en Costa Rica;

En España
 Río Frío, afluente del río Genil, en la provincia de Granada;
 Río Frío, afluente del río Navia, en Asturias;
 Río Frío, afluente del río Jaén, en la provincia de Jaén;
 Río Frío, afluente del río Águeda, en la provincia de Salamanca.

En Estados Unidos
 Río Frío (Texas).

En México
 Río Frío de Juárez, una población en el estado de México (México).